

Patronyme 
Čech est un nom de famille, notamment porté par (ordre alphabétique) :
 Adolf Čech (1841 - 1903), chef d'orchestre tchèque ;
 Eduard Čech (1893 - 1960), mathématicien tchèque ;
 Marek Čech (1983 -), footballeur slovaque ;
 Martin Čech (1976 - 2007), joueur tchèque de hocke;y sur glace ;
 Petr Čech (1982 -), footballeur tchèque ;
 Svatopluk Čech (1846-1908), poète et prosateur tchèque ;
 Vladimír Čech (1914-1992), réalisateur tchécoslovaque.

Astronomie 
 (7739) Čech, astéroïde de la ceinture principale/

Mythologie 
 Čech, figure mythique.

Homonymie de patronyme
Patronyme tchèque